

Восточне сільське поселення — сільське поселення, Комишловський район, Свердловська область
 Восточне сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край